Tom Sawyer kan syfta på:

 Tom Sawyer (romanfigur) – en romanfigur, huvudperson i tre böcker av Mark Twain
 Tom Sawyers äventyr (film, 1930) – en amerikansk äventyrsfilm från 1930
 Tom Sawyers äventyr (film, 1938) – en amerikansk äventyrsfilm från 1938 i regi av Norman Taurog och andra
 Tom Sawyers äventyr (film, 1973) – en amerikansk musikalfilm från 1973
 Tom Sawyer (film, 2000) – en tecknad film
 Tom Sawyer (låt) – en låt av den kanadensiska progressive rock-bandet Rush från 1981
 M/S Tom Sawyer – ett fartyg byggt 1989